

Toponyme 

 Wark , un gros ruisseau du Luxembourg et un affluent de l'Alzette faisant donc partie du bassin versant du Rhin ;
 Wark on Tweed, un village situé dans le Northumberland, en Angleterre ;
 Wark on Tyne, un autre village situé dans le Northumberland, en Angleterre.

Patronyme 

 David Wark (1804-1905), un marchand et un homme politique canadien ;
 Ken Wark (1961-), un joueur de hockey sur gazon australien :
 McKenzie Wark (1961-), une écrivaine, chercheuse, enseignante australienne.

Voir aussi 
 Siège de Wark, siège de la forteresse de Wark, située dans le Northumberland, en Angleterre (en juillet 1385)